Le tournoi de tennis de Budapest est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2006, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 25 au .

Anna Smashnova remporte le simple dames. En finale, elle bat Lourdes Domínguez Lino, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Janette Husárová et Michaëlla Krajicek.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Budapest
 Saison 2006 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2006
Budapest
Sport en Hongrie en 2006
Tennis en juillet 2006